Кубок прогресса — хоккейный приз, существовавший с 1966 по 1994 год. Вручался за улучшение показателей в сравнении с показателями предыдущего сезона. Учредителями являлись газета «Советский спорт» (1966—1970) и киевская «Рабочая газета» (1982—1994). С 1994 года не вручается.

Оценка прогресса с 1966 по 1970 год определялась следующим образом:
 передвижение выше на каждое непризовое место - 1 очко
 передвижение выше на каждое призовое (2 и 3) место - 3 очка
 передвижение на чемпионское место - 5 очков
При равенстве очков приз вручался команде, занявшей более высокое место.

Оценка прогресса с 1982 года определялась следующим образом:
 каждому месту в турнирной таблице соответствовало определённое количество баллов – за последнее место 1 балл, за предпоследнее 2, и так до первого места, в зависимости от количества команд в чемпионате
 команде, занявшей более высокое место по сравнению с предыдущим сезоном, суммировались баллы начиная от прошлогоднего места до места в текущем сезоне включительно
 чемпиону, в случае защиты титула, начислялось двойное количество баллов за первое место

Все лауреаты 

 Призы российского хоккея
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
 Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20060103121956/http://www.phl.ru/info/prizes/59

Призы российского хоккея с шайбой
Призы советского хоккея с шайбой